Leśna peut désigner en Pologne :
 Leśna, ville de la voïvodie de Basse-Silésie
 Leśna, gmina mixte du powiat de Lubań, voïvodie de Basse-Silésie
 Leśna, village du powiat de Kłodzko, dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Leśna, village de la voïvodie d'Opole
 Leśna, village de la voïvodie de Podlachie
 Leśna, village de la voïvodie de Sainte-Croix
 Leśna, village de la voïvodie de Silésie